Desa Purwokerto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,18), 
 Desa Purwokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,24), 
 Desa Purwokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,53, long 111,00), 
 Desa Purwokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,00), 
 Desa Purwokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,32, long 112,18), 
 Desa Purwokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 111,03), 
 Desa Purwokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 112,06), 

Robotskapade Indonesienförgreningar